Острів Врангеля (; ) — острів на межі Східносибірського й Чукотського морів у Північному Льодовитому океані.
 Острів Врангеля — заповідник на однойменному острові.
 Острів Врангеля () — острів поблизу західного узбережжя архіпелагу Нова Земля.
 Острів Врангеля () — острів архіпелагу Олександра, Аляска, США.

Див. також 
 Врангель (значення)